Szczur – rodzaj gryzonia z rodziny myszowatych 
 Szczur śniady
 Szczur wędrowny
 Szczur polinezyjski

Osoby o nazwisku Szczur

 Katarzyna Szczur zob. Hermiona (Szczur) – polska zakonnica i przełożona monasteru
 Maks Szczur – białoruski poeta, eseista i tłumacz
 Piotr Szczur –  polski duchowny, historyk i patrolog
 Stanisław Szczur – polski historyk mediewista i wykładowca akademicki

Inne
 Szczurek
 Szczur – film fabularny w reżyserii Jana Łomnickiego
 Szczur – polski producent muzyczny
 Szczury
 Szczurkowo
 Szczurów